Die Erste Bank Open 2020 (offiziell: Erste Bank Open 500) waren ein Tennisturnier, welches vom 26. Oktober bis 1. November 2020 in Wien stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2020 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche fanden in Nur-Sultan die Astana Open statt. Diese zählten im Gegensatz zu den Erste Bank Open, die zur Kategorie ATP Tour 500 zählten, nur zur Kategorie ATP Tour 250.

Das Teilnehmerfeld im Einzel bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 1.409.510 Euro, die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 1.550.950 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 24. und 25. Oktober 2020 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze im Einzel und einer im Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kamen drei Lucky Loser im Einzel.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten waren die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelbewerb wurden pro Team ausgezahlt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 136 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 133 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 126 kB)
 Turnierplan Doppel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 121 kB)

ATP Tour 2020
2020